Christian Gourcuff (1955), Frans voetballer en voetbaltrainer
 Yoann Gourcuff (1986), Frans voetballer